Il doppio del torneo di tennis Kuala Lumpur Challenger 1989, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Zeeshan Ali e Steve Guy che hanno battuto in finale Morten Christensen e Peter Flintsoe 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Nick Brown /  Andrew Castle (semifinali)
 Zeeshan Ali /  Steve Guy (Campioni)

 Morten Christensen /  Peter Flintsoe (finale)
 Mihnea Năstase /  Brian Page (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Kuala Lumpur Challenger 1989